

Osoby 
 Wannowski – nazwisko rodziny ze szlachty litewskiej wyznania kalwińskiego, członków Jednoty Litewskiej, a także członków filiału ewangelicko-reformowanego w Lublinie (2 poł. XIX w.) 
 Aleksandr Wannowski (1874–1967) – rosyjski rewolucjonista, mienszewik, po rewolucji wykładowca na Uniwersytecie Waseda, japoński badacz literatury i filozof
 August Wannowski (1801–1881) – pedagog i filolog klasyczny, wykładowca w gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu
 Boris Wannowski (1860–?) – syn Piotra, rosyjski generał porucznik, dowódca 4. Dywizji Kawalerii podczas I wojny światowej
 Felicjan Wannowski (1801–1872) – pastor kalwiński, syn Michała, brat Leopolda i Konstantego
 Gleb Wannowski (1862–1943) – rosyjski generał porucznik, dowódca 1. Armia podczas I wojny światowej, następnie w Armii Ochotniczej i na emigracji
 Jan Wannowski – pastor kalwiński w Kojdanowie (1733) i Orłowie (1754)
 Konstanty Wannowski (1803–1833) – pastor kalwiński, syn Michała, brat Leopolda i Felicjana
 Leopold Wannowski (1798–1849) – dozorca (dyrektor, inspektor) i prefekt gimnazjum w Słucku, wicesuperintendent białoruski, wiceprezes Jednoty wileńskiej, syn Michała, brat Felicjana i Konstantego
 Michał Wannovius (Wannowski?) (zm. 1665) – autor kazań wydanych drukiem, być może po polsku
 Michał Wannowski (1761–1827) – pastor kalwiński, ojciec Leopolda, Felicjana i Konstantego
 Piotr Wannowski (1822–1904) – rosyjski polityk i wojskowy, generał piechoty i generał adiutant armii carskiej, minister wojny (1881–1898), minister oświecenia publicznego  (1901–1902)
 Siergiej Wannowski (1869–1914) – syn Piotra, rosyjski generał major, jako dowódca 3. Samodzielnej Brygady Kawalerii 5. KA śmiertelnie ranny pod Kamionką Strumiłową
 Stefan Wannowski (1749–1812) – ur. w Ostaszynie pastor kalwiński pochodzący z Nowogródka, lektor języka polskiego, profesor uniwersytetu królewieckiego, rektor gimnazjum w Królewcu (Burgschule) w l. 1779–1812 i nauczyciel m.in. E.T.A. Hoffmanna, ostatni polski kaznodzieja w Królewcu (od 1774), w 1806 otrzymał tytuł doktora teologii Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą, teolog racjonalistyczny, tłumacz pieśni religijnych na język polski

Inne 
 Fort kolejowy Wannowski w obrębie kompleksu twierdzy Iwanogród, obecnie na terenie Nagórnika Wielkiego
 Wannowski – herb szlachecki, odmiana herbu Kotwica

Przypisy 

Strony ujednoznaczniające